Physale est un terme littéraire, vieilli scientifiquement, et qui peut désigner plusieurs types de cétacés, notamment :
 le rorqual commun (Balaenoptera physalus)
 le grand cachalot (Physeter macrocephalus)
Il est donné comme synonyme de physétère par Littré.

On entend également parfois désigner par physale le physalis, qui est une plante plus communément appelée amour en cage.